Никола́й Григо́рьевич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Григорьевич (1890—1933) — российский и советский писатель, театральный драматург.
 Смирнов, Николай Григорьевич (род. 1938) — российский государственный деятель, заместитель Министра транспорта РФ.